Schwerin-Löwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Schwerin-Löwitz (Hans Axel Tammo Graf von Schwerin-Löwitz; 1847–1918), deutscher Politiker und Offizier
 Hans Bogislav Graf von Schwerin (Hans-Bogislav Georg Victor Graf von Schwerin-Löwitz; 1883–1967), deutscher Regierungsbeamter in Deutsch-Südwestafrika

Siehe auch:
 Schwerin (Adelsgeschlecht)